Der Begriff Rassenwahn bezieht sich in kritischer Weise zumeist auf

 Rassenideologie während der Zeit des Nationalsozialismus, siehe Nationalsozialistische Rassenhygiene
 den NS-ideologischen Begriff Rassenschande
sowie
 außerhalb des nationalsozialistischen Kontexts auch Rassismus im Allgemeinen

Siehe auch